Патерий — мужское имя. Известные носители:
 Патерий — префект Римского Египта (333—335)
 Флавий Патерий — консул Римской империи в 443 году
 Патерий Брешианский (умер не позднее 604) — епископ Брешиа; святой